Kurów (gemeente), gemeente in woiwodschap Lublin 
 Kurów (powiat Puławski), plaats in woiwodschap Lublin, in gemeente Kurów
 Kurów (powiat Łukowski), plaats in woiwodschap Lublin, in gemeente Trzebieszów
 Kurów (powiat Bełchatowski), plaats in woiwodschap Łodz, in gemeente Zelów
 Kurów (powiat Kutnowski), plaats in woiwodschap Łodz, in gemeente Żychlin
 Kurów (powiat Wieluński), plaats in woiwodschap Łodz, in gemeente Wieluń
 Kurów (powiat Nowosądecki), plaats in woiwodschap Klein-Polen, in powiat Nowosądecki
 Kurów (powiat Suski), plaats in woiwodschap Klein-Polen, in powiat Suski
 Kurów (Święty Krzyż), plaats
 Kurów (West-Pommeren), plaats